Paledang (Lengkong), een plaats in Indonesië
Paledang (Bogor Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing